Тойода Йохеї (яп. 豊田 陽平, нар. 11 квітня 1985, Комацу) — японський футболіст.
 Тойода Тейдзіро (; 7 серпня 1885 ― 21 листопада 1961) — японський політичний і державний діяч, дипломат, військовик, підприємець.